Бледжо () может означать:

 Бледжо-Инфериоре —  коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, в провинции Тренто
 Бледжо-Суперьоре  — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, подчиняется административному центру Тренто